Mađarska bendijska reprezentacija predstavlja državu Mađarsku u športu bendiju.

Sudjeluje na bendijskim SP-ima od 1991.

Bendijske reprezentacije
Bendi